Yonekura ist der Familienname folgender Personen:

 Kanako Yonekura (* 1976), japanische Badmintonspielerin
 Kōki Yonekura (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Makoto Yonekura (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Yoshiko Yonekura (* 1958), japanische Badmintonspielerin